Августин може да се отнася до:

 Августин Блажени, известен и като Аврелий Августин
 Антоний Августин (1517—1586) – архиепископ тарагонски, богослов-юрист.
 Августин Кентърберийски (ум. 607) – апостол на Англия, първи архиепископ Кентърберийски.